Буркхард Цизе (; 1 февраля 1944 — 19 апреля 2010) — немецкий футбольный тренер.
 
Цизе тренировал несколько национальных сборных из развивающихся стран (Судан, Пакистан, Гана, Бермудские острова, Замбия и Малави) и несколько клубных команд, среди которых «Зигбургер 04» и «Вальдбрёль». Кроме того, Цизе вёл тренерские курсы в Свазиленде, Эфиопии, Гамбии, Ираке, Албании и Саудовской Аравии.

Цизе также работал на Немецкую футбольную ассоциацию по проектам в Непале, Танзании и Маврикие и взял на себя ответственность занимать должность в руководящем органе ФИФА.

Карьера в Африке

Замбия 
В 1998 году Цизе совместно с Джорджем Мунгвой вывел сборную Замбии на Кубок африканских наций 1998. Его команда начала с ничьи в матче с Марокко, когда Тенант Чилумба сравнял счёт за три минуты до свистка (1:1). В следующем матче Замбия была разгромлена будущим чемпионом, Египтом, со счётом 4:0, хет-трик сделал будущий лучший бомбардир турнира, Хоссам Хассан. Замбию от вылета из группы не спасла даже победа над Мозамбиком со счётом 3:1. Команда Цизе заняла третье место в группе с четырьмя очками.

Гана 
Цизе был тренером сборной Ганы, которая получила право на участие в Кубке африканских наций 1992 года, однако после его ухода «Чёрные Звёзды» пропустили три турнира подряд. Цизе повторно возглавил Гану в 2003 году и надеялся повторить прошлый успех. Он является популярной фигурой в Гане, где заработал авторитет за умение наладить дисциплину и готовность идти через любые преграды. Он любил говорить болельщикам, что у него нет волшебной палочки, а есть просто решимость дать толчок ганскому футболу. Конечной целью Цизе называл квалификацию к чемпионату мира 2006 года. Имея это в виду, Цизе пытался наладить контакты с зарубежными звёздами Ганы, многие из которых заявили, что они не заинтересованы в представлении своей страны на международной арене после конфликтов с Футбольной ассоциацией Ганы. Цизе хотел побудить защитника «Баварии» Самуэля Куффура и бывшего капитана сборной Чарльза Аконнора вернуться обратно в команду. Однако конфликты с Футбольной ассоциацией и неубедительные результаты сборной привели к увольнению Цизе в том же году.

Малави 
В Малави он работал со сборной. 27 сентября 2006 года Цизе был избит в одном из малавийских пабов, предварительно, по причине расизма, по факту инцидента он написал докладную в ФИФА и обратился к министру спорта страны. Ситуация получила огласку на телевидении, об этом рассказали два африканских канала: «Afrika Sport» и «Super Sports». После этого Цизе покинул Малави, дополнительной причиной ухода стала задержка зарплаты.

«У меня были синяки, кровь в моче, и я несколько раз обращался за медицинской помощью» — из докладной Цизе ФИФА

Последним местом жительства Цизе стал Руппихтерот, где он умер в понедельник 19 апреля 2010 года.

Примечания

Ссылки 
 Thilo Thielke: Fußball in Afrika: Glücklos zwischen Kap und Kairo; Spiegel-Online 11 January 2010
 Tritte und Schläge gegen deutschen Trainer in Malawi, 3 November 2006

Футбольные тренеры Германии
Тренеры сборной Судана по футболу
Тренеры сборной Таиланда по футболу
Тренеры сборной Пакистана по футболу
Тренеры сборной Ганы по футболу
Тренеры сборной Бермудских Островов по футболу
Тренеры сборной Замбии по футболу
Тренеры сборной Малави по футболу